Angern ist der Name folgender Orte:

 Angern, Gemeinde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Angern an der March, Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Ortsteile:
 Angern (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau im Landkreis Regensburg, Bayern
 Angern (Gemeinde Maria Rain), Ortschaft von Maria Rain, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Angern (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von  Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Angern (Gemeinde Herzogenburg), Katastralgemeinde der Stadt Herzogenburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Angern (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde von Krems an der Donau, Niederösterreich
 Angern (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Angern (Gemeinde Garsten), Ort bei Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Angern (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Angern (Gemeinden Straßwalchen, Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich und Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Angern (Gemeinde Sölden), Rotte in der Ortschaft Gurgl bei Sölden, Bezirk Imst, Tirol
historisch:
 Bujanov, Okres Český Krumlov, Südböhmen
 Engure, Ortschaft in Kurzeme (Kurland). Lettland
 eine Oberforstei in der Ortschaft Mērsrags in Kurzeme (Kurland). Lettland

Angern steht für:
 Angern (Adelsgeschlecht), Magdeburgisches Uradelsgeschlecht

Angern oder  von Angern ist der Familienname folgender Personen:
 Eva von Angern (* 1976), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Ferdinand von Angern (1757–1828), preußischer Staats- und Finanzminister
 Günther Angern (1893–1943), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Johannes Angern (1861–1938), preußischer Generalmajor
 Marianne von Angern (1898–1969), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Anger (Begriffsklärung)
 Burg Angern